Rue Soufflot peut faire référence à :
 Rue Soufflot à Auxerre ;
 Rue Soufflot à Limoges ;
 Rue Soufflot à Lyon ;
 Rue Soufflot à Paris ;
 Rue Soufflot à Toulouse.